Фицджеральды — аристократический высокопоставленный род Ирландии нормандско-валлийского происхождения.

Фицдже́ральд, Фицдже́ралд, Фитцджеральд () — английское имя и фамилия. Транслитерация с нормандского fils de Gérald («сын Джеральда») — см. Фиц.

Персоналии

А 
 Фицджеральд, Алан (род.1949) — американский бас-гитарист/клавишник.

Б 
 Фицджеральд, Барри (1888—1961) — ирландский актёр.
 Фицджеральд, Брайан — австралийский правовед и адвокат.
 Фицджеральд, Бренда — акушер-гинеколог, министр здравоохранения штата Джорджия (2011—2017), директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (с 2017).

Г 
 Фицджеральд, Гаррет (1926—2011) — ирландский государственный деятель.

Д 
 Фицджеральд, Десмонд (1888―1947) ― ирландский революционер, поэт и публицист.
 Джеральд Фицджеральд, 8-й граф Килдэр (ок. 1456—1513) — англо-ирландский аристократ, лорд-протектор Ирландии.
 Джеральд Фицджеральд, 9-й граф Килдэр (ок. 1487—1534) — ирландский аристократ, крупный государственный и военный деятель.
 Фицджеральд, Джеральдин (1913—2005) — американская актриса.
 
 Фицджеральд, Джордж Френсис (1851—1901) — ирландский физик.

З 
 Фицджеральд, Зельда (1900—1948) — американская писательница, жена Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

К 
 Фицджеральд, Кэйтлин — американская актриса.

Л 
 Фицджеральд, Лорна (род. 1996) — американская актриса телевидения.

П 
 Фицджеральд, Патрик (род. 1956) — английский панк-поэт и исполнитель.
 Фицджеральд, Пенелопа (1916—2000) — английская писательница.

Р 
 Фицджеральд, Роберт Д. (1830—1892) — ирландско-австралийский ботаник, орнитолог, естествоиспытатель (натуралист), таксидермист, геодезист, инженер и поэт.

С 
 Фицджеральд, Стивен (в монашестве Тихон; 1932—2023) — епископ Православной Церкви в Америке на покое, епископ Сан-Францисский и Западно-Американский.

Т 
 Фицджеральд, Тара (род. 1967) — британская актриса театра, кино и телевидения.
 Фицджеральд, Том (род. 1969) — канадский хоккеист.

У 
 Фицджералд, Уилла (род. 1991) — американская актриса.
 Фицджеральд, Уильям Винсент (1867—1929) — австралийский ботаник.
 Фицджеральд, Уолтер Джеймс (1883—1947) — прелат Римско-католической церкви, член Общества Иисуса.

Ф 
 Фицджеральд, Фрэнсис Скотт (1896—1940) — американский писатель.

Ч 
 Фицджеральд, Чарльз Патрик (1902—1992) — британо-австралийский профессор истории Восточной Азии.

Э 
 
 Фицджеральд, Элла (1917—1996) — американская джазовая певица.

Составные фамилии 
 Фицджеральд-Браун, Бенита (1961) — американская легкоатлетка.

Другое 
 Фицджеральд — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также

Примечания